Cerithiopsis crystallinum är en snäckart som beskrevs av Dall 1881. Cerithiopsis crystallinum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
crystallinum